Bujakovina je:

Bujakovina (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u Federaciji BiH, BiH
Bujakovina (Foča, BiH), naselje u Republici Srpskoj, BiH